Szahara, a Föld legnagyobb sivatagja
Nyugat-Szahara (Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság), megszállt terület Északnyugat-Afrikában
Sahara India Pariwar, indiai cég
Air Sahara, indiai légitársaság
Sahara, Las Vegas-i hotel és kaszinó

Könyvek 
 Szahara, Clive Cussler könyve

Filmek 
Szahara, 1919-es film
Szahara, 1943-as film
Szahara, 1943-as indiai film
Szahara, 1958-as film
Szahara, 1983-as film
Szahara, 1985-ös film
Szahara, 1991-es film
Szahara, 1995-ös tévéfilm
Szahara, 2002-es film
Szahara, 2005-ös film, rendezője Breck Eisner